Redbird ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Redbird (Dallas)
 Redbird (Kentucky)
 Redbird (Missouri)
 Redbird (Nebraska)
 Redbird (New York)
 Redbird (Ohio)
 Redbird (Pennsylvania)
 Redbird (West Virginia)
 Redbird (Wyoming)

 Als Redbird werden auch verschiedene Personenwaggons der New Yorker U-Bahn bezeichnet, siehe Redbird (Waggon)